

Musica
Scuola romana (musica) (XVI-XVII secolo)
Si basa sull'equilibrio delle voci e la chiarezza del testo cantato . E' basata sulla musica vocale . Il maggior compositore è Pierluigi da Palestrina

Pittura 
 Scuola romana (pittura XIV secolo)
 Scuola romana (pittura XX secolo)

Fotografia 
 Scuola romana (Fotogiornalismo degli anni cinquanta)

Religione 
 Scuola romana di teologia: scuola teologica fiorita presso le università pontificie a partire dalla prima meta del XIX secolo, fra i cui esponenti si annoverano Perrone, Passaglia, Schrader, Franzelin, Ballerini, Patrizi, Tarquini, Scheeben, Cavagnis, Tabarelli, Talamo, Ottaviani, Boyer, Lattanzi, Landucci, Parente, Palazzini, Fabro, Garofalo, Bogliolo, Piolanti, Composta, Spiazzi, Gherardini, Livi.
 Scuola romana di Storia delle religioni: scuola di studi storici caratterizzata da un metodo analitico e aconfessionale, fondata da Raffaele Pettazzoni nel secondo dopoguerra presso La Sapienza di Roma, che fra i suoi più illustri esponenti ha visto studiosi quali Brelich, de Martino, Lanternari, Bianchi, Sabbatucci.